Markusberg steht für

 Markusberg (Trier), Berg in Trier
 Sender Trier-Markusberg, Rundfunksendeeinrichtung in Trier auf dem Markusberg
 Tunnel Markusberg, Straßentunnel in Luxemburg